Anna Larsson kan avse:

Anna Larsson (sångtextförfattare) (1887–1969), hemförbundssekreterare på Frälsningsarmén, sångtextförfattare
Anna Larsson (operasångare) (1966–), svensk konsert- och operasångerska (alt)
Anna Larsson (fotbollsspelare) – fotbollsspelare
Anna Larsson (friidrottare) (1922–2003), en svensk friidrottare
Anna Larsson (innebandyspelare) – innebandyspelare
Anna Larsson (handbollsspelare) – handbollsspelare
Anna Laestadius Larsson (1966–), en svensk frilansjournalist och författare av historiska romaner